Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of Arizona 1986, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1986, ha avuto come vincitrici Susan Mascarin e Betsy Nagelsen che hanno battuto in finale Linda Gates e Alycia Moulton 6–3, 5–7, 6–4.

Teste di serie 

 Linda Gates /  Alycia Moulton (finale)
 Susan Mascarin /  Betsy Nagelsen (Campionesse)

 Ann Henricksson /  Terry Holladay (semifinali)
 Iva Budařová /  Beth Herr (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Arizona 1986